Ворониловичский сельсовет — бывшая административно-территориальная единица в составе Пружанского района Брестской области. Административным центром была деревня Ворониловичи.

История 
12 октября 1940 года создан в составе Ружанского района Брестской области (с 8 января 1954 года до 19 июня 1954 года — Гродненской области).

25 декабря 1962 года район упразднён, сельсовет присоединён к Пружанскому району.

Сельсовет упразднён 1 декабря 2009 года решением Брестского областного совета депутатов № 242, а его деревни включены в состав Ружанского поселкового совета .

Населённые пункты 
1 января 1947 включал 5 населённых пунктов.
1 декабря 2009 включал деревни:

 Бутьки,
 Верчицы,
 Виторож,
 Ворониловичи,
 Капли,
 Клепачи,
 Колозубы,
 Лососин,
 Островок,
 Пересадичи,
 Товцвилы,
 Щитно.

Примечания

Ссылки 
 Информация
 Отмена

Пружанский район
Упразднённые сельсоветы Пружанского района
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании